

Enkelband
 Enkelband (juridisch), een om de enkel vastzittende band bij elektronisch huisarrest
 Enkelband (medisch), een gewrichtsband van de enkel
 Enkelband (kleding), een afsluitende band over schoen en broekspijp

Enkelbandje
 Enkelbandje (sieraad), een om de enkel gedragen sieraad, vergelijkbaar met een armband